Communication Breakdown è una canzone del gruppo rock inglese Led Zeppelin. È una delle tracce del loro album di debutto, Led Zeppelin, ed è stata pubblicata anche come lato B del singolo Good Times, Bad Times.

Formazione 
 Robert Plant - voce
 James Patrick Page - chitarra
 John Paul Jones - basso
 John Bonham - batteria

Collegamenti esterni